Trabajo forzado o trabajo forzoso puede aplicarse a la siguientes condiciones:
 Trabajos forzados, situación penal de personas condenadas.
 Trabajo forzado, situación de explotación asociada la esclavitud.